Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 382 dans le monde.

 Route 382 au Québec, Canada
 Route 382 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 382 en France